Agenor Maria Adam Gołuchowski (1849–1921) – polski arystokrata, prawnik i dyplomata, minister spraw zagranicznych Austro-Węgier
 Agenor Maria Joachim Gołuchowski (1886–1956) – polski arystokrata, ziemianin, wojskowy, senator, syn powyższego